Пайпър Лиса Перабо () е американска театрална, филмова и телевизионна актриса.

Биография

Семейство 
Перабо е родена в Далас, но израства в Томс Ривър. Майка ѝ, Мери Шарлот, е от норвежки произход и работи като физиотерапевт. Бащата, Джордж Перабо, е португалец и е декан на Факултета по английски език и литература на колежа в окръг Оушън. Пайпър има по-малки брат и сестра – Адам и Ноа които също се пробват в актьорския занаят.

Кариера 
След като завършва, Перабо отива в Ню Йорк, където я взимат за участие в късометражния филм Single Spaced.

Първата ѝ голяма роля е във филма „Бели момчета“, където играе като приятелка на начинаещ рапър. Най-голяма слава ѝ донася ролята на начинаещ музикант в „Грозна като смъртта“. За да се подготви за ролята си, Пайпър взима уроци по китара, пиано и барманство.

През 2009 г. прави своя дебют на Бродуей в пиесата Reasons to Be Pretty.

Личен живот 
През 2013 г. се сгодява за режисьора и сценарист Стивън Кей. Двамата се женят на 26 юли 2014 г. в Ню Йорк.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Родени в Далас